

Geografia

Italia 
 Le Ville – frazione di Colle di Val d'Elsa, comune nella provincia di Siena (Toscana)
 Le Ville – frazione di Monterchi, comune nella provincia di Arezzo (Toscana)

Pagine correlate 
La Ville (disambigua) – pagina di disambiguazione
Ville – pagina di disambiguazione